Universitetet Station kan henvise til:

 DR Byen Station, som oprindelig hed Universitetet
 Universitetsparken Station - letbanestation i Aarhus der havde arbejdsnavnet Universitetet Station